Риу-де-Моиньюш () — название районов (фрегезий) в Португалии:
 Риу-де-Моиньюш (Абрантеш) — муниципалитет Абрантеш округа Сантарен.
 Риу-де-Моиньюш (Алжуштрел) — муниципалитет Алжуштрел округа Бежа.
 Риу-де-Моиньюш (Аркуш-де-Валдевеш) — муниципалитет Аркуш-де-Валдевеш округа Виана-ду-Каштелу.
 Риу-де-Моиньюш (Борба) — муниципалитете Борба округа Эвора.
 Риу-де-Моиньюш (Пенафьел) — муниципалитет Пенафиел округа Порту.
 Риу-де-Моиньюш (Сатан) — муниципалитет Сатан округа Визеу.